Ингрид Альберини (; ), более известна как Ин-Грид (In-Grid) — итальянская певица, композитор, аранжировщица.

Биография 
Ингрид Альберини родилась в северной Италии. Родители Ин-Грид назвали её в честь шведской киноактрисы Ингрид Бергман, любимой актрисы отца будущей певицы. Они владели кинотеатром в городе Гвастала недалеко от Пармы, в регионе Эмилия-Романья (отсюда ошибочное использование второго имени Эмилиана, приписываемого Ин-Грид, — так называют всех уроженок региона) — колыбели классической и современной итальянской музыки. Детство Ин-Грид прошло в просмотрах многочисленных фильмов, которые, как она сама считает, стали решающим фактором для принятия решения стать певицей. Она увлекалась живописью, актёрской игрой и пением и очень скоро обнаружила, что музыка является наиболее сильной формой самовыражения. Ин-Грид с детства привыкла к славе: уже в школьные годы певица неплохо играла на гитаре, и ей часто приходилось раздавать автографы. Она пела у себя на родине в течение более чем десяти лет. Сочетание её уникального голоса с невероятной способностью максимально вовлекать публику в шоу привлекло к ней внимание музыкальных продюсеров.

В 1994 году Ин-Грид победила в региональном конкурсе «Голос Сан-Ремо». Принимает участие в качестве гостьи на важных встречах и визитах: в Монте-Карло для пилотов Ferrari, в Токио для фирмы Discografica Avex и т. д.

Певица выступала на родине, а известность пришла к ней благодаря энергии и оттенку её голоса. Известные музыкальные продюсеры Ларри Пиньяньоли и Марко Сончини пригласили её, чтобы реализовать некоторые идеи, над которыми они работали. Ин-Грид записала вокал к «Tu Es Foutu», и песня получила путёвку в жизнь, заняв верхние строчки многих европейских и российских хит-парадов. Таким же успешным получился дебютный альбом певицы, Rendéz-Vous, куда вошли такие хиты как «In-Tango», «Shock» и «Ah l’amour l’amour». Альбом имеет множество музыкальных сертификаций, в том числе пять платиновых в России .

В 2009 году Ин-Грид в качестве хэдлайнера выступила на конкурсе «Новая волна», проходившем в концертном зале «Дзинтари» в Юрмале. Кроме Ин-Грид хэдлайнерами конкурса были Диана Гурцкая, Roxette, Лиза Стэнсфилд, Дмитрий Хворостовский, Лайма Вайкуле, Эрос Рамазотти, Николай Басков, Крис Норман и Алла Пугачева. Также Ин-Грид была членом жюри конкурса «Новая волна». 

Трек «La Trompette» является кавер-версией знаменитого хита «Наш сосед», которую исполняла Эдита Пьеха. Сингл был выпущен в двух версиях — диджея Gary Caos и диджея Rico Bernasconi.

Ин-Грид знает немецкий, английский, французский и русский языки.

Певица имеет степень доктора философии.

Дискография 

 Rendéz-Vous (2003)
 La Vie En Rose (2004)
 Voilà! (2005)
 Passion (2009)
 Lounge Musique (2010)

Примечания

Ссылки